Олимпия може да се отнася до:
 Олимпия – град в Пелопонес, Древна Гърция
 Олимпия – майката на Александър Македонски
 Олимпия – женско лично име
 Олимпия – град в щата Вашингтон, САЩ
 „Олимпия“ – концертна зала в Париж
 „Олимпия“ – германски филм на Лени Рифенщал
 „Олимпия“ – футболен клуб в Асунсион, Парагвай
 „Олимпия“ – футболен клуб в Любляна, Словения
 „Олимпия“ – модел автомобили на „Опел“
 „Олимпия“ – картина на Едуард Мане

Вижте също 
 Древна Олимпия – днешно село край древния град Олимпия в Пелопонес, Гърция
 Мистър Олимпия – международно състезание по културизъм